Ірвін () — ім'я, прізвище та топонім.

Прізвище 

 Віллі Ірвін (1943) — північноірландський футболіст.
 Гейлі Ірвін (1988) — канадська хокеїстка. Дворазова Олімпійська чемпіонка (2010, 2014).
 Деніс Ірвін (1965) — колишній ірландський футболіст, захисник.
 Джеймс Ірвін (1930—1991) (1930—1991) — полковник військово-повітряних сил США, астронавт, восьма людина на Місяці.
 Джексон Ірвін (1993) — австралійський футболіст.
 Іван Ірвін (1927) — канадський хокеїст.
 Стаффорд Лерой Ірвін — американський військовик, учасник Другої світової війни, генерал-лейтенант.
 Стівен Ірвін
 Стівен Роберт Ірвін (1962—2006) — відомий австралійський натураліст та тележурналіст.
 Метт Ірвін (1987) — канадський хокеїст, захисник.

Ім'я 

 Ірвін Велш
 Ірвін Кершнер
 Ірвін Роуз
 Ірвін Шоу
 Ірвін Ялом

Інше 
 Ірвін — місто на заході Шотландії, адміністративний центр області Північний Ейршир.
 Ірвін — округ (графство) у штаті Джорджія, США.
 Форт Ірвін — одна з військових баз армії США, яка розташована в пустелі Мохаве в окрузі Сан-Бернардіно у штаті Каліфорнія.
 3959 Ірвін (3959 Irwin) — астероїд головного поясу, відкритий 28 жовтня 1954 року.

Багатозначні топоніми